Perzija je naziv s više značenja:

 Čest zapadnjački egzonim za Iran

 Originalno ime za iransku pokrajinu Fars (Pars)

 Perzijsko Carstvo kroz različita povijesna razdoblja.

Za razumijevanje i korištenje termina „Iran“ i „Perzija“, vidi članak: Terminologija Irana i Perzije